Esplanaden kan syfta på:
Esplanad – ett promenadstråk i en stad
Esplanadparken – en park i centrala Helsingfors
Norra Esplanadgatan - en gata i Helsingfors
Södra Esplanadgatan – en gata i Helsingfors
Esplanaden, Huskvarna - en bred parkgata i Huskvarna
Esplanaden, Lovisa – en bred parkgata i Lovisa i Finland
Esplanaden, Mörbylånga – en gata i Mörbylånga
Esplanaden, Sundsvall – en gata i Sundsvall
Södra Esplanaden – en gata i Lund
Västra Esplanaden – en gata i Lund
Södra Esplanaden, Växiö – en gata i Växiö
Norra Esplanaden, Växiö – en gata i Växiö

Rådhusesplanaden, Gävle – en gata i Gävle
Rådhusesplanaden, Umeå – en gata i Umeå
Västra esplanaden, Umeå – en gata i Umeå
Östra esplanaden, Umeå – en gata i Umeå
Handelsesplanaden, Vasa – en gata i Vasa
Luthagsesplanaden – en gata i Uppsala